Negociar y negociado pueden referirse a:
 Negocio
 Comercio
 Negociación
 Oficina (negociado usado como sustantivo)